Antonín Hájek může být:

 Antonín Hájek (fotbalista) (1916–1983) – český fotbalista
 Antonín Hájek (hudebník) (1944–1989) – český hudebník, kontrabasista a kapelník skupiny Rangers
 Antonín Hájek (skokan) (1987–2022) – český skokan na lyžích